Giorgio Tinazzi ist der Name folgender Personen:

* Giorgio Tinazzi (Fußballspieler) (1934–2016), italienischer Fußballspieler 
 Giorgio Tinazzi (Radsportler) (1936–1982), italienischer Radrennfahrer 
 Giorgio Tinazzi (Journalist) (* 1939), italienischer Journalist, Filmhistoriker und -kritiker